Der Wettbewerb im Halbleichtgewicht der Frauen bei den Olympischen Sommerspielen 2016 wurde am 7. August in der Arena Carioca 2 ausgetragen. Pro Nation durfte maximal eine Athletin antreten. Das zulässige Körpergewicht einer Athletin betrug bis zu 52 kg. Olympiasiegerin wurde die Kosovarin Majlinda Kelmendi vor Odette Giuffrida aus Italien. Kelmendi sorgte damit für den ersten Olympiasieg und die erste Medaille überhaupt für den Kosovo, der bei den Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro erstmals als eigene Mannschaft an den Start ging. Die beiden Bronzemedaillen gingen an Natalja Kusjutina aus Russland und die Japanerin Misato Nakamura.

Ergebnisse

Medaillenentscheidungen

Finale

Hoffnungsrunde

Turnierbaum

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Endstand

Weblinks 
 Resultate Halbleichtgewicht Frauen

Halbleichtgewicht Frauen